

Polonia
Babice, comune rurale del distretto di Chrzanów, nel voivodato della Piccola Polonia

Repubblica Ceca
Babice, comune del distretto di Praha-východ
Babice, comune del distretto di Prachatice
Babice, comune del distretto di Hradec Králové 
Babice, comune del distretto di Olomouc
Babice, comune del distretto di Třebíč 
Babice, comune del distretto di Uherské Hradiště 
Babice nad Svitavou, comune del distretto di Brno-venkov
Babice u Rosic, comune del distretto di Brno-venkov